Trøndelag (deutsch Tröndelag) ist ein Landesteil in Mittelnorwegen und seit dem 1. Januar 2018 eine Provinz (Fylke). Es hat eine Fläche von 44.674 km². In Trøndelag gibt es 38 Kommunen, in denen insgesamt  Menschen (Stand: ) lebten.

Der Name leitet sich vom Stamm der Trønder ab. Deren Verbreitungsgebiet umfasste auch Øst-Trøndelag (Ost-Tröndelag) in den heute schwedischen Provinzen Jämtland, Härjedalen und Älvdalen. Die Endung „-lag“ steht für „Gebiet gemeinsamen Rechts“, vermutlich datieren die Anfänge vor das Jahr 700 zurück.

Ein Bewohner von Trøndelag heißt trønder. Der norwegische Dialekt Trøndersk, der in Trøndelag gesprochen wird, zeichnet sich durch das Fehlen der Endvokale aus.

Die größte Stadt und Hauptstadt von Trøndelag ist Trondheim. Diese Stadt war die erste Hauptstadt Norwegens.

Geschichte 

Trøndelag ist seit Tausenden von Jahren besiedelt, wie durch Felsritzungen belegt ist.

In der frühen Wikingerzeit war Trøndelag ein Königreich. Seit Hákon Grjótgarðsson wurde Trøndelag vom Grafen (Jarl) von Lade regiert. Lade liegt in der Nähe des heutigen Trondheim. Die mächtigen Grafen von Lade, Ladejarls spielten bis 1030 eine wichtige Rolle in der Politik Norwegens. In dieser Zeit wurden die Norweger vom heiligen Olav nach der Schlacht in gerade genanntem Jahr 1030 zum Christentum bekehrt.

Zwischen dem Frieden von Roskilde (1658) und dem Frieden von Kopenhagen (1660) gehörten die aus Trøndelag hervorgegangenen norwegischen Provinzen Sør-Trøndelag und Nord-Trøndelag vorübergehend zu Schweden.

Am 27. April 2016 sprachen sich die beiden Bezirksparlamente von Nord-Trøndelag und Sør-Trøndelag für den Zusammenschluss der beiden Provinzen aus. Im Provinztag (Fylkesting) von Sør-Trøndelag stimmten 41 Abgeordnete für und 2 gegen die Vereinigung, und im Fylkesting von Nord-Trøndelag stimmten 21 dafür und 14 dagegen. Das Storting stimmte am 8. Juni 2016 einstimmig der geplanten Vereinigung zu, die am 1. Januar 2018 in Kraft trat.

Fylkesting 
Das Fylkesting konstituierte sich am 18. Oktober 2017 aus den Abgeordneten aus Nord- und Sør-Trøndelag. Die 78 Mandate wurden mit der nächsten Wahl im September 2019 auf 59 reduziert. Vorsitzender (fylkesordfører) wurde Tore O. Sandvik (Ap).

Kommunen 
Zum 1. Januar 2019 wechselte die Kommune Rindal aus dem Fylke Møre og Romsdal nach Trøndelag. Zum 1. Januar 2020 gab es folgende Gemeindezusammenlegungen:
 Bjugn zu Ørland
 Fosnes und Namdalseid zu Namsos
 Klæbu zu Trondheim
 Roan zu Åfjord
 Verran zu Steinkjer

Außerdem gab es drei neue Gemeinden durch die Zusammenlegung von Altgemeinden:
 Heim (aus Hemne, einem Teil von Snillfjord und Halsa aus dem Fylke Møre og Romsdal)
 Nærøysund (aus Nærøy und Vikna)
 Orkland (aus Agdenes, Meldal, Orkdal und dem Hauptteil von Snillfjord)

Ein dritter, nördlicher Teil von Snillfjord kam zu Hitra.

Weblinks 

 Morten Olsen Haugen: Trøndelag. In: Store norske leksikon. (snl.no)

Einzelnachweise 

Norwegisches Fylke
 
Landesteil von Norwegen
NUTS-2-Region
Gegründet 2018